

Cinema 
 Turn It Up – film del 2000 diretto da Robert Adetuyi

Musica 
 Turn It Up – album dei Mama's Boys del 1983
 Turn It Up – singolo di Alan Parsons del 1993
 Turn It Up – singolo di Bomfunk MC's del 2005
 Turn It Up – singolo di Chamillionaire del 2005
 Turn It Up – singolo di Johntá Austin del 2006
 Turn It Up – singolo di Paris Hilton del 2006
 Turn It Up – album di Pixie Lott del 2009
 Turn It Up – singolo di Pixie Lott del 2010
 Turn It Up – singolo di Mishon del 2010
 Turn It Up – singolo di Dimitri Vegas & Like Mike, GTA e Wolfpack del 2012
 Turn It Up – singolo di Sergio Sylvestre del 2017
 Turn It Up - singolo dei Little Big e di Oliver Tree del 2021